Староперуновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Староперуново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 597 человек, в том числе 294 мужчины и 303 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Воронежская-Молодёжная (станция) — 
 Староперуново (село, административный центр) —

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района